Die Saison 2017/18 der Oberliga Niederrhein war die 62. Spielzeit der Fußball-Oberliga Niederrhein und die sechste als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland unter Oberliga-Status.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit qualifizierten sich folgende Mannschaften:
 die verbleibenden Mannschaften aus der Oberliga Niederrhein 2016/17:
 SpVg Schonnebeck
 1. FC Bocholt
 VfR Fischeln
 SSVg Velbert
 TV Jahn Hiesfeld
 VfB Homberg
 Ratingen 04/19
 SC Düsseldorf-West
 VfB 03 Hilden
 TuRU Düsseldorf
 Sportfreunde Baumberg
 Schwarz-Weiß Essen
 Cronenberger SC
 die Meister und Vizemeister der zwei Staffeln der Landesliga Niederrhein 2016/17:
 Staffel 1: FSV Vohwinkel, Düsseldorfer SC 99
 Staffel 2: SV Straelen, VfB Speldorf
 der Sieger der Entscheidungsspiele zwischen den Tabellendritten der zwei Staffeln der Landesliga Niederrhein 2016/17:
 1. FC Monheim

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste  

Quelle:

Aufstiegsspiele zur neuen Oberliga-Saison 

Den letzten Aufstiegsplatz ermittelten die beiden Tabellendritten der beiden Landesligastaffeln in Entscheidungsspielen. Dabei qualifizierten sich aus der Staffel 1 der SC Union Nettetal und aus der Staffel 2 die Sportfreunde Niederwenigern.

|}

Einzelnachweise 

2017
Oberliga Niederrhein 2017 18